Francja:
 Sarre – rzeka, dopływ Blavet

Niemcy:
 Sarre – rzeka, dopływ Bode
 Saara – francuska nazwa kraju związkowego
 Saara  – francuska nazwa rzeki

Wielka Brytania:
 Sarre – miejscowość

Włochy:
 Sarre – miejscowość

Zobacz też:
 La Sarre
 Sarre-Union